1881-1890